John Morrison (1906–1996) – brytyjski arystokrata, posiadacz ziemski, dżokej i polityk, parlamentarzysta z Salisbury, 1. baron Margadale
 John Morrison (1926–2000) – brytyjski arystokrata, dyplomata i polityk, gubernator Bermudów, 2. wicehrabia Dunrossil
 John Hennigan, pseud. John Morrison (ur. 1979) – amerykański wrestler

Zobacz też 
 Scott John Morrison